Chi-ning-hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jining (ort i Kina, Shandong), 
 Jining (ort i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar